

Cinema 
 Ragnatela  – film del 1914 diretto da David W. Griffith dal titolo originale The Avenging Conscience: or Thou Shalt Not Kill.

Letteratura 
 Ragnatela – romanzo di fantascienza di John Wyndham pubblicato nel 1979, dal titolo originale Web.

Televisione
 La ragnatela – miniserie televisiva italiana del 1991.
 La ragnatela 2 – miniserie televisiva italiana del 1993.

Zoologia 
 Ragnatela – sottile tela intessuta dal ragno.

Pagine correlate 
 WEB